

Sigle 
 Ventral tegmental area – area tegmentale ventrale, nel mesencefalo
 Visual Tree Assessment – valutazione visiva dell'albero su basi biomeccaniche

Codici 
 VTA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Victoria (Honduras)
 VTA – codice vettore ICAO di Air Tahiti
 VTA – Vanguard Training Academy